Bernac (Charente)
Bernac (Tarn)
ook:
Bernac-Debat,  Hautes-Pyrénées
Bernac-Dessus, Hautes-Pyrénées